Il singolare  dell'Open de Rennes 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Julien Benneteau era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Kenny de Schepper ha battuto in finale Illja Marčenko 7–6(7–4), 6–2.

Teste di serie

 Aljaž Bedene (primo turno)
 Andreas Haider-Maurer (primo turno)
 Ruben Bemelmans (primo turno)
 Olivier Rochus (semifinali)

  Michaël Llodra (secondo turno)
  Matthias Bachinger (secondo turno)
  Florent Serra (secondo turno)
  Josselin Ouanna (ritiro a causa di un infortunio ischiotibiale destro)
  Federico Delbonis (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open de Rennes 2012